Ahmed Abdessalam Bakkali (1932-2010), diplomate et écrivain marocain.
 Amine Bakkali (né en 1984), footballeur marocain.
 Bilal Bakkali (né en 1993), joueur de futsal international marocain.
 Hamdi Bakalli (1923-1991), footballeur international albanais.
 Nabil Bakkali (né en 1987), criminel néerlandais et marocain.
 Soufiane el-Bakkali (né en 1996), athlète marocain.
 Zakaria Bakkali (né en 1996), footballeur international belge.

voir aussi 
 Ouafae Bekkali, femme politique marocaine.